Эренберг () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Эренберг, Андре (род. 1972) — немецкий спортсмен слалом каноист.
 Эренберг, Виктор (юрист) (1851—1929) — немецкий юрист.
 Эренберг, Виктор (1891—1976) — немецкий историк.
 
 Эренберг, Герберт (1926—2018) — немецкий политик, министр труда ФРГ
 Эренберг, Густав (1818—1895) — польский поэт и революционер.
 Эренберг, Карл Август (1801—1849) — немецкий ботаник, исследователь кактусов.
 Эренберг, Рихард (1857—1921) — германский экономист и финансист.
 Эренберг, Рональд (род. 1946) — американский экономист.
 Эренберг, Фридрих (1776—1852) — немецкий теолог и евангелический богослов.
 Эренберг, Христиан Готфрид (1795—1876) — немецкий натуралист, зоолог, геолог. См. также 
 Эренберг — другие значения.
 Эренбург (значения)
 Клаудиус, Георг Карл (1757—1815) — нем. детский писатель, более известен под псевдонимом Франц Эренберг ().

 Примечания